Termenul „Carla” se poate referi la:

Carla   sau Karla prenume feminin

Ziua onomastică
4 noiembrie

Variante
Carla, Carol, Carola, Charlotte, Karoline, Karline, Caroline, Carolin, Carrie

Personalități marcante
Karla Erbová (*1933), poetă cehă
Karla Bonoff (*1952), cântăreață americană
Carla Bruni (*1967),  cântăreață franceză

Vezi și
Listă de zile onomastice

Prenume feminine